Sunbury (Ohio), Estados Unidos
Sunbury (Pensilvânia), Estados Unidos
Sunbury (Surrey), Inglaterra
Sunbury (Vitória), Austrália

Ou ainda:
West Sunbury

Desambiguações de topônimos